Москов (Айдахо) (штат Айдахо) () — місто округу Лата, штат Айдахо, на північному заході США. 
 Москов (Пенсільванія), Москов () — місто в окрузі Лакауанна, штат Пенсильванія, США.
 Москов (Теннессі), Москов () — місто в окрузі Фаєтт, штат Теннессі, США.
 Моско Москов (12 вересня 1863, Лясковець — 12 лютого 1947) — болгарський краєзнавець, історик, лінгвіст, фольклорист, лінгвіст , суспільний діяч, поет, перекладач.